Valentův mlýn může být:

 Valentův mlýn (Bakov nad Jizerou) – okres Mladá Boleslav
 Valentův mlýn (Rajnochovice) – okres Kroměříž
 Valentův mlýn (Sýkořice) – okres Rakovník
 Valentův mlýn (Záblatí) – okres Jindřichův Hradec
 Valentův mlýn (Záhoří) – okres Plzeň-jih